En Pologne, Witosław peut désigner :

 Witosław, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie,
 Witosław, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Witosław, un village dans la voïvodie de Lubusz,
 Witosław, un village de la powiat de Choszczno dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Witosław, un village de la powiat de Sławno dans la voïvodie de Poméranie occidentale.